Вепрянка:

 Вепрянка (приток Сожа) — река в Смоленской области. 
 Вепрянка (приток Хмары) — река в Смоленской области.